Наградата на Академията за най-добър филм, известна като Оскар за най-добър филм, е една от категориите на Оскарите, за които се присъждат годишно награди на Академията за филмови изкуства и науки. Най-добър филм е единствената категория, в която всеки член на Академията може да гласува и да прави предложения. Това е последната награда, която се присъжда на церемонията на Академията и от 1951 г. тя се връчва на продуцентите на филмите. Наградата се смята за най-важната от всички награди на Академията, защото отразява всичките усилия вложени в режисурата, актьорското майсторство и сценария на филма.

Победители и номинирани

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 2020

2020 – 

Награди на филмовата академия на САЩ